Franciaország
Saint-Germier, település Deux-Sèvres megyében
Saint-Germier, település Gers megyében
Saint-Germier, település Haute-Garonne megyében
Saint-Germier, település Tarn megyében